een stad in het zuidoosten van Roemenië, zie Techirghiol (stad)
een meer in het zuidoosten van Roemenië, zie Techirghiolmeer